Ravizza ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Ravizza (1615–1675), Bischof und Nuntius von Portugal
 Giuseppe Ravizza (1811–1885), italienischer Erfinder